Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali dei Cristiani Democratici Uniti nelle regioni italiane. I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati, prendendo in considerazione la parte proporzionale durante il periodo in cui è stata in vigore la legge Mattarella, ad eccezione del dato della Valle d'Aosta, che ha votato anche durante tale periodo con il sistema maggioritario.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Note

Voci correlate 
 Cristiani Democratici Uniti

Collegamenti esterni
 

Unione di Centro
Cristiani Democratici Uniti